Senlis, Oise
 Senlis, Pas-de-Calais